Durante – nome proprio di persona maschile

Persone
 Adriano Durante (1940-2009) – ciclista su strada italiano
 Andrew Durante (1982) – calciatore australiano naturalizzato neozelandese
 Anita Durante (1897-1994)– attrice italiana, moglie di Checco e madre di Leila
 Carlo Durante (1946-2020) – atleta paralimpico italiano
 Castore Durante (1529-1590) – medico, botanico e poeta italiano
 Caterina Durante (1928-2004) – giornalista e scrittrice italiana
 Checco Durante (1893-1976) – attore e poeta italiano, marito di Anita e padre di Leila
 Domenico Durante (1879-1944) – pittore e calciatore italiano
 Dora Durante, nota con il nome d'arte di Doris Duranti (1917-1995) – attrice italiana
 Eli Durante (1947) – ex calciatore brasiliano
 Francesca Durante (1997) – calciatrice italiana
 Francesco Durante (1684-1755) – compositore italiano
 Francesco Durante (1844-1934) – politico e chirurgo italiano
 Francesco Durante (1952-2019) – scrittore, critico letterario e giornalista italiano
 Gianluca Durante (1976) – pallavolista italiano
 Guglielmo Durante (1230-1296) – vescovo cattolico francese
 Jimmy Durante, propr. James Francis Durante (1893-1980) – cantante, pianista, attore e personaggio televisivo statunitense
 Leila Durante (1925-2014) – attrice italiana, figlia di Anita e Checco
 Marcello Durante (1923-1992) – linguista, glottologo e accademico italiano
 Marco Durante (1962) – golfista italiano
 Vincenzo Durante (XVIII sec.-XIX sec.) è stato un militare e scrittore italiano
 Viviana Durante (1967) – ballerina italiana